Braux ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Braux (Alpes-de-Haute-Provence) im Département Alpes-de-Haute-Provence
Braux (Aube) im Département Aube
Braux (Côte-d’Or) im Département Côte-d’Or

mit Namenszusatz:
Braux-le-Châtel im Département Haute-Marne
Braux-Sainte-Cohière im Département Marne
Braux-Saint-Remy im Département Marne

Siehe auch:
Breaux
Braud
Breau
Bro
Broh